Tronador  bezeichnet:

 den Vulkan Tronador auf der Grenze zwischen Argentinien und Chile.
 die Trägerrakete Tronador der Comisión Nacional de Actividades Espaciales